Орло́вка — река на Дальнем Востоке, протекает по территории Билибинского района Чукотского автономного округа России. Длина реки составляет 127 км, водосборная площадь — 2450 км².

Берёт начало на северном склоне горы Пик (Орловский хр.), впадает в реку Большой Анюй, являясь её левым притоком.

В среднем и нижнем течении берега заболочены, в верховье нарастают наледи. Близ реки находится покинутое село Орловка.

Основные притоки: ручьи Лесной, Сухой, Белый, Солидный, Комариный; реки Мишкина, Геодезическая, Хребтовая.

Примечания 

Притоки Большого Анюя
Реки Билибинского района